Municipio de Medicine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Medicine (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Medicine (condado de Mercer, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Medicine (condado de Putnam, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Putnam.